Бугарска је  учествовала  на 7. Европском првенству у дворани 1976. одржаном 22. и 23. фебруара 1975. године у Атлетском делу олимпијске хале у Минхену (Западна Немачка). Репрезентацију Бугарске у њеном  7 учешћу европским првенствима у дворани представљало је 17 спортиста (6 мушкараца и 11 жена) који су се такмичили  који су се такмичили у 10 дисциплина (5 мушких и 5 женских).

Са 6 својених медаље (3. златне, 1. сребрна и 2. бронзане} у укупном пласману заузела 3. место  од  15 земаља  које су на овом првенству освајале медаље, односно 20 земаља учесница.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Бугарска је  заузела 3 место са 64 бода  од 15. земаља које су имале представнике у финалу,  односно  њих 5. Аустрија, Данска, Норвешка Турска и Шпанија, нису имале финалисте.

Учесници

Освајачи медаља (6)

Злато (3) 
 Јанко Братанов — 400 ма
 Николина Штерева — 60 м
 Иванка Христова  — бацање кугле

Сребро (1) 
 Љиљана Томова — 800 м

Бронза (2) 
 Петар Петров — 60 м
 Розита Пехливанова — 1.500 м

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Бугарске после 7. Европског првенства у дворани 1970—1976.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Бугарски освајачи медаља после 7. Европског првенства 1970—1976.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Европског првенства у дворани 1976.
 Комплетни резултати ЕПд 1976. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1976.
Бугарска на Европском првенству у атлетици у дворани